

Serraria est une municipalité de l'État de la Paraïba

 Serraria est un quartier de la ville de Maceió, capitale de l'État de l'Alagoas
 Serraria est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme